Il termine Edwardsiella può riferirsi a:
 Edwardsiella – genere di batteri della famiglia Hafniaceae
 Edwardsiella – genere di esacoralli della famiglia Edwardsiidae